Rothenmühle ist der Ortsname von:

 Rothenmühle (Hilpoltstein), Ortsteil der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern
 Rothenmühle (Münchberg), Ortsteil der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern

Siehe auch:
 Rothemühle